Fornaca ima više značenja:
 Fornaca, Asti
 Fornaca, Cuneo